Денят Петък 13-и от незапомнени времена продължава да предизвиква у много хора неясното усещане на първобитен страх. На тази дата мнозина са така парализирани от страх, че дори не стават от леглото. Други отказват да летят със самолет, да пътуват въобще, трети отлагат покупката на жилище. Ресторанти и увеселителни заведения остават полупразни. Изчислено е, че на този ден само в САЩ бизнесът губи между 800 и 900 милиона долара, тъй като много хора просто не отиват на работа. Доналд Доси, основател на Центъра за управление на стреса и Института по фобиите в Ашвил, Северна Каролина, казва, че страхът от петък 13-и измъчва между 17 и 21 милиона американци. Симптомите варират от умерена тревога до тотална паника. Психолози установяват, че хората, които се считат за нещастни, е по-вероятно да вярват в суеверия, свързани с лошия късмет. Една четвърт от анкетирани свързват числото 13 с лошия късмет. Именно тази група хора е най-вероятно да бъдат разтревожени в дни като петък 13-и.

Страхът от петък 13-и е наречен paraskevi dekatria phobia (съчетание от думите петък 13 и страх на гръцки). Мит, реалност или просто втълпения от разни хора, този ден съществува и много от хората по цялото земно кълбо продължават да вярват в него.

Произход 
Изследователи все още търсят корените на суеверията за „черния петък“. Съществуват няколко хипотези: богът на злото и огъня Локи, нахълтал неканен на празненството като 13-и гост и коварно убил със стрела от имел бога на радостта Балдер. Земята потънала в мрак и траур.
 В по-ново време ясно се откроява датата 13 октомври 1307 г., когато по нареждане на френския крал Филип IV и папа Климент V, биват арестувани Жак дьо Моле (Великият Магистър на Ордена на тамплиерите) и хиляди рицари от ордена. Подложени на ужасни изтезания, те направили самопризнания по обвиненията в ерес, содомия и всякакви други престъпления. Стотици били изгорени на клада, а други били екзекутирани по-късно. От този ден нататък петък 13-и е смятан за лош и нещастен ден от последователите на тамплиерите.
 В древен Рим магьосниците се събирали на групи от 12. Вярвали, че 13-ият в групата е самият дявол.
 Според нумеролозите числото 13 „страда“ заради неговата позиция след 12. Има 12 месеца в година, 12 богове на Олимп, 12 племена на Израел, 12 апостоли на Исус. В картите Таро 13-ата е картата на смъртта.

Интересни факти 
Страхът от числото 13 е силен и днес. Повече от 80% от небостъргачите нямат 13-и етаж. Много летища пропускат 13-ата писта. Немалко хотели са без 13-и етаж или 13-а стая. Във Формула 1 няма болид с номер 13. Улиците във Флоренция нямат номер 13. 12 и половина или 12А звучи доста по-нестресиращо.

На 13 декември 1907 г., петък, край островите Сили в Ламанша потъва американската седеммачтова шхуна (единствена по рода си) – Томас Лоусън, наречена на името на собственика си – американският бизнесмен и писател Thomas W. Lawson, чието най-известно произведение е „Петък – тринадесети“.

На 13 април 1970 г. експлозия на кислороден резервоар обърква плановете на совалката Аполо 13 за кацане на Луната. Совалката е изстреляна от ракетна площадка номер 39 (13 х 3). Екипажът, оцелял по чудо, се завръща на Земята. Любителите на нумерологията ясно съзират „черна прокоба“ – сумата от цифрите в датата на излитане на ракетата, изписана по начина възприет в САЩ (4-11-70), е 13. Часът на изстрелване на Аполо 13 е 13:13 американско време.

На 13 януари 2012 г., петък, до брега на остров Джильо в Средиземно море след сблъскване с подводен риф потъва 115 хил. тонният италиански круизър Коста конкордия. Жертвите на катастрофата са 32.

Имената в оригинал на някои от най-известните серийни убийци съдържат по 13 букви: Джак Изкормвача (Jack the Ripper), Джон Уейн Гейси (John Wayne Gacy), Чарлс Менсън (Charles Manson), Джефри Дамер (Jeffrey Dahmer), Теодор (Тед) Бънди (Theodore (Ted) Bundy) и Хенри Лий Лукас (Henry Lee Lucas).

Вторник 13-и 
В испаноговорещите страни и Италия за ден с лош късмет се счита вторник, вместо петък 13-и (в Италия още и петък 17-и). Гърците, също са считали вторник (и особено 13-и) за некъсметлийски ден. Вторник е считан за ден контролиран от Арес (Марс) – богът на войната, чието име (всъщност на планетата Марс) може да се проследи в името на деня в някои от романските езици – Марди (Mardi) на френски, Мартес (Martes) на испански, Мартеди (Martedì) на италиански. Превземането на Константинопол от войските на османската империя става във вторник, 29 май. На гръцки името на деня е Трити (Τρίτη), буквално преведено трети (денят от седмицата), като се счита, че лошият късмет идва на три. Всеки месец започващ с четвъртък, има вторник 13-и, а ако в 31-дневен месец има вторник 13-и, това означава, че в следващия ще има петък 13-и.

Колко често и кога? 
Следните месеци имат петък 13-и:
 2000 – октомври;
 2001, 2007, 2018 г. – април, юли;
 2002, 2013, 2019, 2024 – септември, декември;
 2003, 2008, 2014, 2025 – юни;
 2004 – февруари, август;
 2005, 2011, 2016, 2022 – май;
 2006, 2017, 2023 – януари, октомври;
 2009, 2015, 2026 – февруари, март, ноември;
 2010, 2021, 2027 – август;
 2012 – януари, април, юли;
 2013 – септември, декември;
 2020 – март, ноември.

Тази последователност, дадена за периода 2000 – 2027, се повтаря на всеки 28 години от 1901 до 2099. Всички месеци, чийто първи ден се пада в неделя, имат петък 13-и. Вижда се, че петък 13-и се среща най-малко веднъж годишно и най-много – три пъти. Забелязва се точно на 2012 г. (считана за края на света), да има максималният брой петъци с 13-а дата (3).

 Алтернативен изглед

Източници

Външни препратки 
 Friday the 13th, статия в Snopes.com 

Суеверия